

Geografia
Regno Unito
 Sheldon – parrocchia civile del Derbyshire
 Sheldon – parrocchia civile del Devon
Stati Uniti d'America
 Sheldon – città della Contea di Ransom in Dakota del Nord
 Sheldon – villaggio della Contea di Iroquois in Illinois
 Sheldon – città della Contea di O'Brien in Iowa
 Sheldon – città della Contea di Vernon in Missouri
 Sheldon – città della Contea di Wyoming, New York
 Sheldon – census-designated place della Contea di Harris in Texas
 Sheldon – città della Contea di Franklin in Vermont
 Sheldon – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Sheldon – villaggio della Contea di Rusk in Wisconsin
Sudafrica
 Sheldon – città della Municipalità locale di Blue Crane Route

Onomastica
 Sheldon – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Gene Sheldon – attore statunitense
 Sidney Sheldon – scrittore, sceneggiatore e regista statunitense
 William Herbert Sheldon – psicologo statunitense

Pagine correlate 
 Charles Sheldon
 Sindrome di Sheldon